Нуево Санто Доминго има више значења:

 Нуево Санто Доминго (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Санто Доминго (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Санто Доминго (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику